Вадим Амирханов:
 Амирханов, Вадим Ришатович (род. 1974) — экономист.
 Амирханов, Вадим Фариддинович (род. 1977) — российский актёр, преподаватель.